Georgi Schukow ist der Name folgender Personen:

* Georgi Schukow (Fußballspieler) (* 1994), belgisch-kasachischer Fußballspieler
 Georgi Konstantinowitsch Schukow (1896–1974), sowjetischer Marschall